Martinianus ist der Name von:

 Martinianus († 325), 324 Mitkaiser des Licinus
 Martinianus (Stadtpräfekt) aus Caesarea in Kappadokien, nach 375 n. Chr. Praefectus urbi
 Martinianus (Provinzialmagistrat), Comes Orientis unter Theodosius I.
 Martinianus (Heiliger) aus Caesarea, Heiliger und Eremit
 Martinanus (Mailand) († um 435), 17. Erzbischof von Mailand
 einer der Sieben Schläfer von Ephesus nach Gregor von Tours